Горизонт
 Гірничий горизонт
 Горизонт подій
 Вентиляційний горизонт
 Водоносний горизонт
 Горизонт (Харків)
 Маркуючий горизонт
 Горизонт (Костопіль)
 Математичний горизонт
 Продуктивний горизонт
 Стратиграфічний горизонт
 Глибоководний горизонт
 Гіпсовий горизонт
 Горизонт (супутник)
 Горизонт 2020
 Горизонт нівеліра
 Вигодський горизонт
 Концентраційний горизонт
 Чечвинський туфовий горизонт

Посилання